Абу́ Закари́я ( — «Отец Закарии») — кунья, часть арабо-мусульманского имени (текноним).
 Абу Закария аль-Фарра (761—822) — имам куфийской школы, грамматик, ученик аль-Кисаи.
 Абу Закария Яхья I (1203—1249) — основатель и первый правитель государства Хафсидов в Ифрикии.
 Абу Закария Яхья II аль-Ватик (1249—1279) — третий правитель государства Хафсидов.
 Абу Закария Яхья III (ум. 1489) — двадцать второй правитель государства Хафсидов.
 Абу Закария Яхья IV ибн Масуд (ум. 1494) — двадцать четвёртый правитель государства Хафсидов.
 Абу Закария аль-Мутасим (ум. 1236) — восьмой халиф династии Альмохадов, правитель Марокко.
 (1136—1219) — шафиитский правовед, судья, писатель и поэт.
  (XII век) — арабский агроном из Мусульманской Испании.
  (ум. 1448) — визирь при Маринидах, регент и фактический правитель Марокко в 1420—1448 годах.
  (1959—2009) — один из высокопоставленных командиров ХАМАСа.
 (род. 1964) — алжирский писатель и журналист
  (1966-2017) — британец, примкнувший к ИГИЛ и погибший при совершении теракта в Ираке.

См. также 
 Закария (значения)